Hemicythere är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1925. Hemicythere ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Hemicythere